Paul Kelly peut désigner :
 Paul Kelly (1876-1936), chef du Five Points Gang à New York ;
 Paul Kelly (1899-1956), acteur américain ;
 Paul Kelly (1940-2012), chanteur de soul américain ;
 Paul Kelly (1955-), chanteur de rock australien.